Skagit (Upper Skagit), pleme ili grupa plemena američkih Indijanaca porodice Salishan
 Skagit (rijeka)
 Okrug Skagit, Washington, SAD